Дайнюс Адомайтис (, род. , Шакяй, СССР) — литовский баскетболист и тренер.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Статиба»; затем играл за «Жальгирис», который покинул после победы в Евролиге в 1999 году. Затем играл в Польше, Франции и Латвии.

В составе сборной Литвы стал бронзовым призёром Олимпиады в 2000 году.

По окончании карьеры стал тренером — был сперва ассистентом, а затем и главным тренером в клубах «Чарни Слупск» и «Литовус Ритас». В 2018 году вернулся в «Ритас», но покинул команду в 2020 году.

В 2017 году возглавил сборную Литвы, но покинул её по окончании чемпионата мира 2019 года, когда команда потеряла шансы на выход в 1/4 финала.

Статистика

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Баронс»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры БК «Чарни»
Тренеры БК «Анвил»
Тренеры БК «Ритас»
Тренеры БК «Ювентус» Утена
Тренеры БК «Нептунас»
Тренеры БК «Хапоэль» Иерусалим
Тренеры БК «Алварк Токио»
Тренеры мужской сборной Литвы по баскетболу